EDC, EdC eller Edc kan betyda:

 EdC – den mest utspädda varianten av parfym, se Eau-de-cologne
 EDC AB – ett svenskt elektronikföretag
 EDC – ett styrsystem till en dieselmotors bränsleinsprutning, Electronic Diesel Control
 EDC – en plats som samlar och förmedlar EU-dokument samt hjälper studenter, forskare och andra att hitta EU-relaterad information, se Europeiskt dokumentationscentrum
 EDC – ett politiskt parti i Katalonien, se Esquerra Democràtica de Catalunya